Різниче́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Різниченко Василь Федорович (1892—1938) — український історик-популяризатор, бібліограф, демограф.
 Різниченко Веніамін Іванович (1901-?) — український поет і прозаїк, педагог. Писав переважно прозу для дітей.
 Різниченко Володимир Васильович (1870—1932) — український вчений-геолог, академік.
 Різниченко Дмитро Володимирович ( 1982) — український громадський діяч та політичний активіст, журналіст.
 Різниченко Павло Вікторович — члена ГО «Українська Асоціація інвалідів АТО», учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Різниченко Семен Федорович (1911—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Різниченко Федір Петрович (1865—1924) — маляр. Майстер ліричного пейзажу.

Примітки 

Прізвища на -енко